Battaglia di Arras (1654) durante la Guerra franco-spagnola
 Battaglia di Arras (1914) durante la prima guerra mondiale
 Battaglia di Arras (1917) durante la Prima guerra mondiale
 Battaglia di Arras (1918) durante l'Offensiva dei cento giorni
 Battaglia di Arras (1940) durante la seconda guerra mondiale